Трушковский — фамилия; имеет женскую форму Трушковская.
 Трушковский, Василий Тимофеевич (1939—2003) — советский кинооператор, лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко, заслуженный деятель искусств Украины.
 Трушковский, Сергей Михайлович (1907—1975) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Трушковская 
 Трушковская, Мария Ангела (1825—1899) — блаженная Римско-Католической Церкви, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации фелицианок.